Whose Baby Are You? – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Apollo Film Company
Whose Baby Are You? – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Whose Baby Are You? – cortometraggio del 1925 diretto da James W. Horne
Whose Baby Are You? – cortometraggio del 1936 diretto da Al Christie